Sis Hopkins steht für:
 Sis Hopkins (Figur) eine Figur aus mehreren Stücken, Sketchen und Filmen
 Sis Hopkins (Bühnenwerk), ein Bühnenwerk von Carroll Fleming und Edward E. Kidder aus dem Jahr 1899 über einen der Sketche mit der Figur
 Sis Hopkins (1919), US-amerikanische Verfilmung des Bühnenwerks von Clarence G. Badger aus dem Jahr 1919
 Sis Hopkins (1941), US-amerikanischer Film von Joseph Santley aus dem Jahr 1941, eine sehr freie Verfilmung des Bühnenwerks